

Patronyme 

 Francisco Marroquín (1499-1563), évêque du Guatemala et traducteur de langues d'Amérique centrale ;
 José Manuel Marroquín (1827-1908), écrivain et homme d'État colombien ;
 Reyna Marroquín (1941-1969), Salvadorienne assassinée aux États-Unis ;
 Sebastián Marroquín (1977-), architecte et écrivain colombien.

Toponymes 

 Université Francisco Marroquín : université privée et laïque de Guatemala.